Александр Харальдович Мя́льтон (; 1901—1974) — советский эстонский актёр. народный артист Эстонской ССР (1970).

Биография 
Сценическую деятельность начал в 1920 в театре «Угала» (Вильянди). Затем работал в театpax «Эндла» (Пярну), «Ванемуйне», «Эстония».
С 1944 года — снова в «Ванемуйне» (Тарту).

Роли в театре 
 1927 — «Домовой» Э. Вильде — Вестман; «Учитель Бубус» А. М. Файко — Бубус
 1932 — «Леннбок» Х. Раудсеппа — Кустас  
 1937 — «Далёкие берега» М. Паньоля — Цезарь
 1944 — «Новый сатана из Пыргупыхья» А. Х. Таммсааре — Юрка  
 1946 — «Жизнь в цитадели» А. М. Якобсона — доктор Майлас 
 1947 — «Борьба без линии фронта» А. М. Якобсона — Самуэль Кондор; «Русский вопрос» К. М. Симонова — Макферсон   
 1948 — «Ржавчина» А. М. Якобсона — Лехтметс  
 1950 — «Тартюф» Мольера — Оргон
 1951 — «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского — В. И. Ленин 
 1952 — «Неуловимое чудо» Э. Вильде — доктор Вайк
 1953 — «Ангел-хранитель из Небраски»А. М. Якобсона — Самуэль Сунне; «Кукольный дом» Г. Ибсена — Ранк   
 1957 — «Роберт Великий» А. Лийвеса — Луи
 1959 — «Лабиринт блаженства» Р. Л. Парве — ''пробст Лузик

Награды и  премии 
 орден Трудового Красного Знамени (1956)
 народный артист Эстонской ССР (1970)
 заслуженный артист Эстонской ССР (1951)
 Сталинская премия третьей степаени (1952) — за исполнение роли В. И. Ленина в спектакле «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского

Примечания 

Народные артисты Эстонской ССР
Заслуженные артисты Эстонской ССР
Персоналии:Театр «Ванемуйне»